Rio Corumbataí ist der Name folgender Flüsse in Brasilien:

 Rio Corumbataí, Nebenfluss des Rio Ivaí im Bundesstaat Paraná

 Rio Corumbataí (Rio Piracicaba), Nebenfluss des Rio Piracicaba im Bundesstaat São Paulo